Црнкович (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Црнкович, Крешимир (род. 1995) — хорватский биатлонист и лыжник, участник чемпионатов мира по биатлону и лыжным гонкам.
 Црнкович, Томислав (1929—2009) — югославский футболист.